Nickle ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Nickl
 Nickles